Экстрим-парк в Перми расположен на Екатерининской улице недалеко от железнодорожного вокзала Пермь-2 и рядом с площадью имени Гайдара и сквером Дзержинского.

История 
Экстрим-парк был открыт 10 октября 2009 г. Является аналогом Louisville Extreme Park парка города-побратима Луисвилля. Предназначен для езды и выполнения экстремальных трюков на велосипедах BMX, самокатах, скейтбордах, стритбордах, агрессив-роликах.

Мероприятия в экстрим-парке:
 Ежегодно проходят рейтинговые соревнования по прыжкам в высоту на двухколёсных велосипедах — «Batya Banny-Hop Jam».
 15 июня 2013 года прошел «DC Скейт-битва»
 6 июля 2013 года прошел отборочный этап на Adrenalin Games 2013.
 В экстрим-парке проходят встречи фаерщиков.

Ссылки 
 Экстрим-парк в Перми
 Пермь. Бетонный экстрим-парк
 В Перми скоро откроется экстрим-парк
 В Перми открылся первый в России экстрим-парк
  Экстрим парк
 В экстрим-парке Перми открывается летний сезон 

Культура Перми